

Топоніми

Саку (Наґано)
Повіт Саку
Повіт Кіта-Саку
Повіт Мінамі-Саку

Саку (волость)
Саку (селище)

Саку (міське селище)